Submarinul Delfinul se poate referi la:
NMS Delfinul - submarin construit la baza navală Fiume, aflat în dotarea Marinei Regale Române între anii 1936-1944 (navă civilă între 1957 și 1970).
Delfinul - submarin din clasa Kilo, fabricat în URSS, aflat în dotarea Forțelor Navale Române între anii 1985-1996 (retras din uz în prezent).